Фрязино-Товарная — остановочный пункт тупиковой линии Болшево — Фрязино Ярославского направления Московской железной дороги. Расположен в городе Фрязино Московской области, в границах станции Фрязино.
Не оборудован турникетами.

Время движения от/до Ярославского вокзала около 1 часа 5 минут (от 53 минут до 1 час 33 минут), от/до платформы Фрязино-Пассажирская — 1-2 минуты.

С 13 апреля 2019 г. по 29 февраля 2020 г. в связи с реконструкцией платформы пассажиров не принимал.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Фрязина
Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги